Сульфат плутония(IV) — неорганическое соединение,
соль плутония и серной кислоты
с формулой Pu(SO),
светло-розовые кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Смесь оксида плутония(IV) с концентрированной серной кислотой с добавками плавиковой упаривают в платиновой чашке:

 Раствор сульфата плутония осаждают смесью метанола и разбавленной серной кислоты, при этом выпадает кристаллогидрат.

Физические свойства 
Сульфат плутония(IV) образует светло-розовые кристаллы.

Хорошо растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Pu(SO)•4HO — светло-розовые кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа F ddd,
параметры ячейки a = 0,56011 нм, b = 1,20323 нм, c = 2,6525 нм, Z = 8
.

Химические свойства 
 С сульфатами щелочных металлов образует двойные соли состава M[Pu(SO)]•nHO.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Соединения плутония
плутония